Les Élections régionales de 1973 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1973) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1973
Vienne (land)
Octobre 1973